Rapture of the Deep — музичний альбом гурту Deep Purple. Виданий 1 листопада 2005 року лейблом Edel Music у Німеччині та США. Загальна тривалість композицій становить 55:48. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень

Учасники групи 
 Стів Морс — електрогітара
 Дон Ейрі — клавішні
 Іен Гіллан — вокал
 Роджер Гловер — бас-гітара
 Ян Пейс — барабани

Посилання 
 Allmusic огляд 

Альбоми Deep Purple
Музичні альбоми 2005
Альбоми британських виконавців
Листопад 2005